Landdrost, of drost, een Nederlands bestuursambtenaar die een bepaald gebied bestuurde
Drossaard van Friesland

Personen met de achternaam Drost
Aarnout Drost (1810–1834), een Nederlandse dichter en prozaschrijver
Arend Drost (1918–1996), een Nederlandse burgemeester
Chelly Drost (1995), een Nederlandse voetbalspeelster
Epi Drost (1945–1995), een Nederlandse voetballer en voetbaltrainer
Evert Drost (1906–1949), een Nederlandse medewerker van de Sicherheitsdienst
Frank Drost (dammer) (1953), een Nederlandse dammer en damredacteur
Frank Drost (zwemmer) (1963), een Nederlandse zwemmer
Frank Drost (dammer) (1953), een Nederlandse dammer
Helga Drost (1998), een Nederlandse schaatsster
Henk Drost (1921–1945), een Nederlandse verzetsstrijder
Henrico Drost (1987), een Nederlandse voetballer
Jan Drost (filosoof) (1975), een Nederlandse cultuurfilosoof
Jan Drost (politicus) (1946), een Nederlandse politicus namens de VVD
Jeroen Drost (1987), een Nederlandse voetballer
Jesper Drost (1993), een Nederlandse voetballer
Johannes Drost (1880–1954), een Nederlandse zwemmer
Johannes Paulus Drost (1908–1996), een Nederlandse politicus namens de PvdA
John Drost (1958), een Nederlandse bobsleeër
Klaas Drost (1953), een Nederlandse voetballer
Melissa Drost (1985), een Nederlandse actrice
Monique Drost (1964), een Nederlandse zwemster
Nico Drost (1980), een Nederlandse politicus namens de ChristenUnie
Peter Drost (schaker) (1988), een Nederlandse schaker
Peter Drost (zwemmer) (1958), een Nederlandse zwemmer
Roos Drost (1991), een Nederlandse hockeyster
Willem Drost (1633–1659), een Hollandse kunstschilder en graficus
Yme Drost (1961), een Nederlandse letselschaderegelaar